

Браеркліфф — місто, штат Арканзас
 Браеркліфф — селище, штат Техас